Щуре́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Щуренко Микола Григорович (1977—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Щуренко Роман Анатолійович — український легкоатлет, призер Олімпійських ігор, рекордсмен України.
 Щуренко Тетяна (* 1976) — українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу.